Íos (en grec Ίος) és una illa de Grècia a la mar Egea, una de les Espòrades, al nord de Santorí i al sud de Paros i Naxos. El seu nom antic fou Φοινίκη (Phoenice). Ben connectat amb el port del Pireu mitjançant els ferris de les companyíes BlueStar o Hellenic Seaways entre altres. No disposa d'aeroport.

La ciutat d'Íos o Nio era a l'oest de l'illa i tenia un bon port. La moderna capital, Khora, fou aixecada al costat de l'antiga, sobre un castell medieval (construït el 1400 pels venecians); de l'antiga ciutat en queden unes restes; Khora té un petit museu arqueològic i està formada per dues parts, la vila de Khora i el port.

L'illa és famosa per ser el lloc d'enterrament d'Homer, ja que la mare, Clímene, era natural de l'illa, i segons Aristòtil el mateix Homer hi va néixer. La seva tomba fou descoberta al final del  al nord-est de l'illa.

En un turó al centre-sud de l'illa hi ha el monestir d'Hàgios Ioannis. La muntanya més alta és el Pirgos, amb 713 metres, al centre de l'illa. Les aigües són fredes a causa del vent del nord, anomenat Meltemi; com que el port de l'illa és protegit dels vents, els mariners l'anomenen Petita Malta.

En l'actualitat és famosa gràcies al seu ambient jove i festiu, on no falten nombroses discoteques i bars per acontentar els seus visitants més actius i esbojarrats.

Història 
Aliada generalment d'Atenes, va ser independent fins que va passar a Roma. Possessió romana i bizantina, va passar al ducat de Naxos vers el 1208. El 1523 va passar als otomans. El 1821 es va revoltar i el 1832 fou reconeguda part de Grècia.

Enllaços externs 

 Guia de l'illa d'Ios 
 Webcam del port d'Ios

Illes de les Cíclades